

Сіделья — місто, штат Міссурі
 Сіделья — місто, штат Північна Кароліна
 Сіделья — переписна місцевість, штат Колорадо
 Сіделья — переписна місцевість, штат Кентуккі